Brajkovac est un toponyme qui peut désigner :
Brajkovac, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
Brajkovac, une localité de Serbie située dans la municipalité de Lazarevac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Brajkovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor.